Иодский сельсовет (белор. Ёдскі сельсавет) — административная единица на территории Шарковщинского района Витебской области Республики Беларусь. Административный центр - агрогородок Иоды.

История 
Образован в октябре 1944 года. 10 октября 2013 года в состав сельсовета вошли 14 населённых пунктов упразднённого Воложинского сельсовета.

Решением Щарковщинского районного Совета депутатов от 26 января 2022 г. № 223 "Об упразднении сельских населённых пунктов Щарковщинского района" хутор Куриченки упразднён.

Состав 
Иодский сельсовет включает 42 населённых пункта:

 Амбросенки — деревня
 Бернаты — деревня
 Беседное — деревня
 Блиновщина — деревня
 Бобовье — деревня
 Буда Ближняя — деревня
 Буда Дальняя — деревня
 Буевщина — агрогородок
 Буйки — деревня
 Веселово — деревня
 Волковщина — деревня
 Воложинки — деревня
 Воронка — деревня
 Гизовщина — деревня
 Глистенки — деревня
 Дубники — деревня
 Залесье — деревня
 Зяблины — деревня
 Иоды — агрогородок
 Корница — деревня
 Коршунки — деревня
 Костюки — деревня
 Кулаги — хутор
 Куштали — деревня
 Лазовка — деревня
 Лакиновцы — деревня
 Лонские — деревня
 Мартыняты — деревня
 Мета — деревня
 Млынарово — хутор
 Островляне — деревня
 Подобы — деревня
 Пояночи — деревня
 Свилы — деревня
 Снеги — деревня
 Сосновцы — деревня
 Тавкини — деревня
 Тадулино — деревня
 Трабовщина — деревня
 Шити — агрогородок
 Шурпаки — деревня
 Ятелевщина — деревня

Упразднённые населённые пункты на территории сельсовета:
 Пунище — деревня
 Куриченки — хутор

Инфраструктура 
На территории сельсовета находятся: средняя школа-сад, начальная школа-сад, пять магазинов, кафе, автомагазин, три отделения почтовой связи, два фельдшерско-акушерских пунктам, врачебная амбулатория, сельский Дом культуры, Дом народного творчества, две сельские библиотеки, Иодское лесничество.

Примечания

Ссылки 
 Шарковщинский райисполком

Сельсоветы Шарковщинского района